Aleksándrov, a veces esecrito Aleksandrov o Alexándrov hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Aleksándrov, ciudad en el óblast de Vladímir, en Rusia.
 El asteroide del cinturón principal (2711) Aleksandrov.

Personas
Aleksandr Danílovich Aleksándrov (1912-1999), matemático ruso.
Aleksandr Panaiótov Aleksándrov (1951), cosmonauta búlgaro.
Aleksandr Vasílievich Aleksándrov (1883-1946), compositor ruso, autor del himno nacional de la Unión Soviética.
Georgi Aleksándrov, filósofo marxista y político soviético.
Pável Serguéyevich Aleksándrov, (25 de abril/7 de mayo de 1896 – 16 de noviembre de 1982), matemático ruso.
Vladislav Aleksándrov, trombonista, compositor y vocalista de apoyo de los grupos Spitfire y Preztige.

Además
Coro del Ejército Rojo o "Asamblea Aleksándrov", asamblea oficial de coros y danzas que sirve en el ejército ruso.
Topología de Aleksándrov, concepto matemático.